Влади́мир Лопухи́н:
 Лопухин, Владимир Иванович (1703—1797) — генерал-поручик.
 Лопухин, Владимир Михайлович (1952—2020) — министр топлива и энергетики Российской Федерации.
 Лопухин, Владимир Николаевич — режиссёр Театра кукол, заслуженный деятель искусств РСФСР (1982).